Kinetik ( „Bewegung“) steht für:
 Kinetik (Mechanik), behandelt die Bewegung von Körpern mitsamt den einwirkenden Kräften
 Kinetische Gastheorie, erklärt die Gasgesetze und die Eigenschaften von Gasen durch Bewegungsvorgänge ihrer Teilchen
 Kinetik (Chemie), in der Chemie für die Geschwindigkeit chemischer Prozesse
 Enzymkinetik, in der Biochemie für die Geschwindigkeit biochemischer Prozesse
 Kinetische Kunst, Ausdrucksform, bei der die mechanische Bewegung der wesentliche Bestandteil des Kunstobjekts ist
 Kinetik (Psychologie), in der Wahrnehmungspsychologie die körpersprachliche Ausdrucksform, die sich aus Mimik, Gestik und Körperhaltung zusammensetzt

Siehe auch: